Појам Михајловск може да се односи на:
 Михајловск (Свердловска област),
 Михајловск (Ставропољска Покрајина),